Seznam polkov z zaporedno številko 169.

Seznam 
 Pehotni
 169. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 169. pehotni polk (ZDA)
 169. strelski polk (ZSSR)
 169. pehotni polk (Wehrmacht)
 169. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 169. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 169. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 169. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi